Le Royaume interdit peut désigner :
 Le Royaume interdit, roman de Rose Tremain lauréat du prix Femina étranger en 1994 ;
 Le Royaume interdit, film de Rob Minkoff sorti en 2008.